The Incredible Hulk o Hulk, personatge de ficció de Marvel Comics


Còmics 
 The Incredible Hulk (còmic), còmic de Marvel basat en el personatge homònim (1962)
 The Incredible Hulk Weekly o Hulk Comic, antologia de còmics de Marvel UK en blanc i negre (1979-1980)

Cinema i televisió 
 The Incredible Hulk (sèrie de televisió de 1978), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Bill Bixby
 The Incredible Hulk (sèrie de televisió de 1982), sèrie de televisió estatunidenca d'animació
 The Incredible Hulk (sèrie de televisió de 1996), sèrie de televisió estatunidenca d'animació
 The Incredible Hulk (títol en català: L'increïble Hulk), pel·lícula de 2008 protagonitzada per Edward Norton

Videojocs 
 The Incredible Hulk (videojoc de 1994)
 The Incredible Hulk: The Pantheon Saga, videojoc de 1996
 The Incredible Hulk: Ultimate Destruction, videojoc de 2005
 The Incredible Hulk (videojoc de 2008)

Miscel·lània 
 The Incredible Hulk Coaster, muntanya russa a Universal's Islands of Adventure, a Orlando (Florida, EUA)

Vegeu també 
 Hulk (desambiguació)